Colonia 20 de Noviembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia 20 de Noviembre, Hidalgo, ort, Tepeapulco, 
 Colonia 20 de Noviembre, Sinaloa, ort, Salvador Alvarado, 
 Colonia 20 de Noviembre, Oaxaca, ort, San Lucas Ojitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar